Наталья Германовна Авдеева () — российская спортсменка, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европейских игр 2019 года, чемпионка и призёр чемпионатов России по стрельбе из лука. Член сборной команды страны.

Биография 
Родилась 6 сентября 1988 года в городе Калининграде. Родители Наташи приняли решение отдать девочку в секцию стрельбы из лука. С классическим луком у девочки не получилось наладить отношения. Она перешла к занятиям с блочным луком. Ситуация изменилась, она доросла до мастера спорта Российской Федерации.

Спортивная карьера 
К двадцати годам закрепилась в сборной России. Впервые выступила на Универсиаде в 2011 году, завоевала серебро в командных соревнованиях. Проходила обучение в аспирантуре Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Мастер спорта международного класса.

В июле 2015 года на XXVIII Всемирной летней Универсиаде в городе Кванджу на соревнованиях по стрельбе из составного лука среди женщин завоевала золотую медаль.
 
Спортсменка стала триумфатором Кубка Мира 2018 года.

19 февраля 2018 года, в Американском городе Янктон, Наталья Авдеева завоевала золото чемпионата мира по стрельбе из блочного лука в помещении. В финале спортсменка победила турчанку Есим Бостан.

15 июня 2019 года стала чемпионкой мира в стрельбе из блочного лука. Турнир проходил в Хертогенбосе. В финале Авдеева победила американку Пейдж Пирс со счетом 142:141.

На Европейских играх в Минске в июне 2019 года, в миксте завоевали серебряную медаль, а в личном первенстве стала победителем II Европейских игр.

Примечания

Ссылки 
 Наталья Авдеева — профиль на сайте Международной федерации стрельбы из лука
 

Стрелки из лука России
Чемпионы мира по стрельбе из лука
Чемпионы Европейских игр по стрельбе из лука